Кубок Митропы 1955 — 15-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие десять команд из Австрии, Венгрии, Италии, Чехословакии и Югославии.

Победу в соревновании одержал венгерский клуб «Вёрёш Лобого», который в финале обыграл чехословацкий УДА с общим счётом 8:1.

Квалификационный раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Плей-офф

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Плей-офф

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1955 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1955 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu

1955
Футбол в Европе в 1955 году